Pennacchi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Pennacchi (* 1969), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Antonio Pennacchi (1950–2021), italienischer Schriftsteller
 Gianni Pennacchi (1945–2009), italienischer Journalist